Zenit Petersburg (ros. Зенит Петербург) – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Petersburgu.

Klub został utworzony w 2017 roku. Od sezonu 2017/2018 występuje w Superlidze poprzez wykupienie miejsca od Dinama Krasnodar. Głównym sponsorem jest Gazprom.

Sukcesy 
Mistrzostwo Rosji:
  2018, 2021
Puchar CEV:
  2021

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2017